Diego Milito (12. června 1979, Bernal, Quilmes, Argentina) je bývalý argentinský útočník. Jeho posledním profesionálním klubem je argentinský Racing Club.

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (2009/10
 2× vítěz italského poháru (2009/10, 2010/11)
 1× vítěz italského superpoháru (2010)
 1× vítěz Ligy mistrů (2009/10)
 1× vítěz mistrovství světa klubů (2010)

Reprezentační 
 1× na MS (2010)
 2× na CA (2007, 2011)

Individuální 
 1× UEFA Club Footballer of the Year (2009/10)
 1× Nejlepší útočník UEFA (2009/10)
 1× Nejlepší hráč ligy (2009/10)
 1× Guerin d'Oro (2008/09)

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1979
Žijící lidé
Argentinští fotbalisté
Argentinští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Racing Club (Avellaneda)
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté Realu Zaragoza
Fotbalisté Interu Milán
Muži
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Vítězové Mistrovství světa ve fotbale klubů
Narození 12. června
Narození v Buenos Aires (provincie)
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2010